Lîle Thor (en anglais ) est le nom de plusieurs îles :

 L'île Thor, située dans la péninsule Antarctique, en Antarctique ;
 L'île Thor, située dans l'archipel arctique canadien, au Canada.